Panofsky ist der Familienname folgender Personen: 

 Erwin Panofsky (1892–1968), deutsch-US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Eugen Panofsky (1855–1922), deutsch-jüdischer Bankier und Berliner Kommunalpolitiker
 Gerda Panofsky-Soergel (* 1929), deutsch-amerikanische Kunsthistorikerin
 Walter Panofsky (1913–1967), deutscher Musikkritiker und -schriftsteller
 Wolfgang Panofsky (1919–2007), US-amerikanischer Teilchenphysiker

Siehe auch:
 Panofsky-Preis